Тонне́льная — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в посёлке Верхнебаканском города Новороссийска Краснодарского края. Входит в Краснодарский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-2 Северо-Кавказской дирекции управления движением. По объёму работы отнесена к 3 классу.

История 
Открыта в 1889 году. В годы Гражданской и Великой Отечественной войн у станции велись бои.

Проект, разработанный для постройки вокзала станции, был вторично использован (с изменениями) в 1955 году при строительстве станции Мелитополь. Аналогичный по конструкции, но отличающийся некоторыми деталями вокзал действует и в Батайске.

Описание 
Пассажирский терминал станции Тоннельная входит в Северо-Кавказскую региональную дирекцию Дирекции железнодорожных вокзалов. Адрес — Краснодарский край, г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, Привокзальная ул., 1/2.

Станция находится на тупиковом ответвлении Крымская — Новороссийск. Установленный километраж 789,3 км, ведётся от станции Волгоград I через Тихорецкую и Краснодар I. Название дано по Большому Новороссийскому тоннелю, располагающемуся южнее станции.

До открытия в 1979 году станции Анапа, являлась ближайшей (около 35 км по автодороге) железнодорожной станцией города-курорта Анапа.

Сообщение по станции 
По состоянию на август 2015 года по станции курсируют следующие поезда пригородного сообщения:

Дальнее 
Поезда местной приписки формируются в Новороссийском вагонном депо. По состоянию на июнь 2018 года по станции курсируют следующие поезда дальнего следования:

Адрес вокзала 
 353970, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Привокзальная, д. 1/2

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов по станции Тоннельная в Яндексе
 Расписание и наличие мест на сайте ОАО «РЖД»
 Паспорт станции на сайте railwayz.info
 Фотографии станции

Станции Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги
Станции 3 класса
Железнодорожные станции и платформы Краснодарского края